Neustadt Süd steht für folgende Stadtteile
Köln-Neustadt-Süd
Neustadt Süd (Biel/Bienne)